Шевченко Иван Иванович: Шевченко, Иван Иванович (1902—1977) — украинский советский поэт-песенник, редактор.
 Шевченко, Иван Иванович — советский полевод в Ташкентской области, Герой Социалистического Труда (1951).
 Шевченко, Иван Иванович (1925 — ?) — Герой Социалистического Труда.